Acıpayam (district), een Turks district in de provincie Denizli
 Acıpayam (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Acıpayam